Het seizoen 1955/56 was de 39e editie van de Belgische Tweede Klasse. De competitie ging van start in de zomer van 1955 en eindigde in het voorjaar 1956.

RCS Verviers werd kampioen en promoveerde samen met vice-kampioen Olympic Charleroi naar de Eerste Klasse.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste klasse 1954-55 voor de start van het seizoen:
 R. Racing Club de Bruxelles (voorlaatste) degradeerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.
 R. OC de Charleroi (laatste) degradeerde na 15 seizoenen terug naar 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende teams waren gepromoveerd uit Derde klasse 1954-55 voor de start van het seizoen:
 KFC Herentals (kampioen reeks A) promoveerde na 3 seizoenen terug naar 2e nationale.
 RRC Tournaisien (kampioen reeks B) promoveerde na 6 seizoenen terug naar 2e nationale.

Ploegen
Deze ploegen speelden in het seizoen 1955-56 in Tweede klasse. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse 1956-57 op het eind van het seizoen:
 RCS Verviétois (kampioen) promoveerde na 27 seizoenen terug naar eerste klasse.
 R. OC de Charleroi (vice-kampioen) promoveerde na 1 seizoen terug naar eerste klasse.

Degraderende teams
Deze teams degradeerden op het eind van het seizoen naar Derde Klasse 1956-57:
 SRU Verviers (voorlaatste) degradeerde na 2 seizoenen in 2e klasse.
 KFC Herentals (laatste) degradeerde na 1 seizoen in 2e klasse.

Topschutter
Jozef Piedfort - K. Lyra - 26 doelpunten

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2